Kondrić je naselje u općini Trnava u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Kondrić je imao 274 stanovnika.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Kondrić ima 279 stanovnika.

Sport 
NK Rekord Kondrić, nogometni klub koji se natječe u 2. Županijskoj ligi Osječko-baranjskoj.

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji